Antoni Dobrowolski – polski pedagog, najstarszy znany ocalały więzień Auschwitz
 Antoni Bolesław Dobrowolski – polski geofizyk, meteorolog i podróżnik